White Album (ホワイトアルバム Howaito arubamu ) es una novela visual para adultos desarrollada por Leaf, lanzada originalmente el 1 de mayo de 1998 para PC en formato de CD-ROM. Una versión para PlayStation 3 creada por Aquaplus con la modificación de varias escenas y una secuela de la novela visual original, llamada ´White Album 2: capítulo introductorio, fue lanzada en invierno de 2009. El modo de juego en White Album sigue una línea argumental, que ofrece escenarios predeterminados y campos de interacción que se centra en el atractivo de los personajes principales femeninos.

White Album ha recibido varias adaptaciones. Una adaptación al manga ilustrada por Chako Abeno comenzó su serialización en la revista Dengeki Daioh en agosto del 2008, seguida de una adaptación al anime producida por Seven Arcs, que comenzó a transmitirse en Japón el 3 de enero de 2009.

Juego 

El modo de juego requiere poca interacción del jugador, ya que la mayor parte del tiempo se dedica a la lectura del texto que aparece en pantalla, lo que representa los diálogos de los personajes o sus pensamientos íntimos. Antes del comienzo de cada semana el jugador tiene la opción de planear un horario, se le permite participar en diversas actividades o tomarse el día libre para descansar. Se producen distintos eventos relacionados con las actividades en las que el jugador opta por participar. En varios de los eventos, el jugador también podrá participar en una conversación, donde el o ella podrá elegir un tema de conversación. El algún momento el jugador llega a un punto de decisión donde el o ella, tendrá la oportunidad de elegir entre las opciones que se muestran en pantalla, de dos o tres a la vez. El tiempo entre estos puntos varía y puede ocurrir en cualquier momento. La progresión del texto se detiene en estos puntos y dependiendo de la elección hecha por el jugador, la trama avanza en una dirección específica. Para ver todas las líneas de la trama, el jugador tiene que repetir varias veces el juego y hacer diferentes programas y elecciones en los "puntos" para avanzar la trama en direcciones alternativas.

Anime 
White Album también recibió una adaptación de anime basada en la novela visual. La serie de anime, producida por Seven Arcs, dirigida por Akira Yoshimura y escrita por Hiroaki Satō, se emitió en dos partes de trece episodios. Los primeros trece episodios comenzaron a transmitirse en Japón el 3 de enero de 2009 en la red de transmisión TV Kanagawa, y fueron seguidos por otras cadenas ese mismo mes. En otoño de 2009 se emitió una segunda parte de trece episodios. En una entrevista publicada en una revista, el productor Akio Mishima y el presidente de Aquaplus, Naoya Shimokawa, declararon que King Records consideró una adaptación al anime desde el momento en que se lanzó la novela visual, pero que no se discutió hasta tres años antes de la entrevista.

Lista de Episodios

Primera parte
1. Sí, creo que el interruptor ya estaba encendido en ese momento. (3 de enero de 2009)
2. ¿Crees en un encuentro así, que ha sido planeado durante mucho tiempo? (10 de enero de 2009)
3. Mano con mano, hombro con hombro, espalda con espalda, entonces. Está bien usarlo sobre tu ropa. (17 de enero de 2009)
4. A veces siento que nos entendemos más allá de nuestra imaginación. A menudo es al revés. (24 de enero de 2009)
5. No son solo las personas cercanas a ti las que se interponen en tu camino. Cuanto más desconocido, más difícil. (31 de enero de 2009)
6. Una buena manera de olvidar sus preocupaciones. ¿Qué tal involucrarse en los problemas de otras personas? (7 de febrero de 2009)
7. Tienes que seguir construyendo tu imagen. Incluso si es solo, es algo que se desmorona desde el borde. (14 de febrero de 2009)
8. Puedes hacer más cuando tienes menos tiempo. Lo haré. Claro amor. (21 de febrero de 2009)
9. No necesitas un escenario elegante para recordar. En el momento en que sale de tu boca, todos son una basura de todos modos. (28 de febrero de 2009)
10. Una pelea de uno mismo está vacío no solo porque estás solo. Los ojos de la audiencia duelen. (7 de marzo de 2009)
11. El tiempo no resuelve lo que está atascado en mi corazón. Solo ponle la etiqueta del olvido. (14 de marzo de 2009)
12. Para atar. Para engañar. Tomar. Dar. Lo peor de todo es esperar. (21 de marzo de 2009)
13. ¿No notaste que el barco está inclinado? No quedaba ni una gota de agua. (28 de marzo de 2009)
Segunda parte
14. Nunca he estado en sintonía. Me hace pensar que hay un lugar mejor. (2 de octubre de 2009)
15. Lo que no se encuentra destruye el entorno. No puedo hacer nada porque no esta allí. (9 de octubre de 2009)
16. Cuando pienso en mi infancia, a veces me retuerzo de vergüenza. Comparado con esto. (16 de octubre de 2009)
17. Tengo una mentira que quiero que descubras. Hay una verdad que no quieres creer. Uno por uno (23 de octubre de 2009)
18. ¿No son demasiado buenos los errores? Claustrofobia cuando estás atrapado en tu caparazón. (30 de octubre de 2009)
19. Estoy cansado, así que voy a pasar a la siguiente. La mayor parte del tiempo ya estoy cansado antes de continuar. (6 de noviembre de 2009)
20. El amor no tiene sentido. Los amantes que hablan así son poetas, críticos, filósofos. (13 de noviembre de 2009)
21. Quiero volver al camino del adiós. Debería haber girado a la derecha. Ese camino de solo arrepentimiento. (20 de noviembre de 2009)
22. ¿Tienes problemas con la boca? Intenta hablar con los ojos, porque querrás hablar de inmediato. (27 de noviembre de 2009)
23. Esperando enfermería y la cocina casera, quiero resfriarme. No puedo imaginar el dolor posterior. (4 de diciembre de 2009)
24. No puedo hacer nada por la noche. Es el sol que se desvanece. (11 de diciembre de 2009)
25. Otros son malos. Yo no soy malo. Solo los demás son malos. Solo soy yo. (18 de diciembre de 2009)
26. Estamos sentados juntos toda la noche sin movernos. (25 de diciembre de 2009)

Referencias 

1. ^ a b c d e f g h i "List of characters on White Album anime's official website" (in Japanese). Seven Arcs . Retrieved January 6, 2009 .
2. ^ a b c d e f " White Album official website" (in Japanese). Leaf . Retrieved January 2, 2009 .
3.^ a b "List of staff for White Album on Erogamescape" (in Japanese). Erogamescape . Retrieved January 1, 2009 .
4.^ a b c d e "Aquaplus, PS3 White Album Release Confirmed! Television Anime Production Also Announced. Manga Serialization Started" (in Japanese). Game Watch . Retrieved January 3, 2009 .
5.^ a b "A Different Depiction of Romance, White Album " (in Japanese). Famitsu . June 27, 2008 . Retrieved January 3, 2009 .
6.^ "List of Udaru Harada's visual novel contributions on Erogamescape" (in Japanese). Erogamescape . Retrieved January 1, 2009 .
7.^ " White Album renewal package at Retrieved January 2, 2008.
8.^ "WHITE ALBUM －綴られる冬の想い出－" (in Japanese). Aquaplus. April 2, 2010 . Retrieved April 2, 2010 ..

Enlaces externos 
Official Leaf White Album visual novel website (Japanese)
Official Aquaplus White Album visual novel website (Japanese)
Anime's official website (Japanese)
White Album (anime) at Anime News Network 's Encyclopedia

Series de manga
Series de anime
Novelas visuales
Manga publicado en Dengeki Daioh
Videojuegos bishōjo
Eroge
Anime y manga harem
Videojuegos exclusivos de Japón
Videojuegos para PlayStation 3
Videojuegos desarrollados en Japón